Les sauvetés, localement appelées « Salvetat », «  », etc., créées en France entre le , ont laissé leur nom à divers lieux et communes. La Salvetat est ainsi le nom de quatre anciennes communes françaises :
 La Salvetat, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Najac
 La Salvetat, ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Saint-Mamet-la-Salvetat
 La Salvetat, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Le Buisson-de-Cadouin
 La Salvetat, ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui intégrée à Livers-Cazelles
La Salvetat-Belmontet, une commune française en Tarn-et-Garonne.
La Salvetat-Lauragais, une commune française dans la Haute-Garonne.
La Salvetat-Peyralès, une commune française dans l'Aveyron.
La Salvetat-de-Sainte-Foy, hameau de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières dans la Haute-Garonne.
La Salvetat-Saint-Gilles, une commune française dans la Haute-Garonne.
La Salvetat-sur-Agout, une commune française dans l'Hérault, connue pour sa source d'eau minérale.
Saint-Mamet-la-Salvetat, une commune française dans le Cantal.

Industrie 
La Salvetat est une marque d'eau minérale appartenant au groupe agroalimentaire Danone, dont le nom est lié à la commune de La Salvetat-sur-Agout.

Patronyme 
 Adrien Salvetat (1910-1987), député français
 Maryline Salvetat (née en 1974), cycliste française

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France